Пи́тоняк () — словацкая фамилия.

Известные носители:
 Питоняк, Душан (род. 1965) — словацкий кёрлингист на колясках.
 Питоняк, Павол — словацкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Питоняк, Франтишек (род. 1973) — словацкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.